Únětice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Únětice (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Únětice (ort i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar